Championnat National, terza divisione del campionato francese di calcio 
Championnat National Amateur (Marocco), terza divisione del campionato marocchino di calcio 
Championnat de France amateur, quarta divisione del campionato francese di calcio